La Fantarca steht für:

 La fantarca (Roman), Roman von Giuseppe Berto (1965)
 La Fantarca (Oper), Oper von Roman Vlad (1966)